Liméni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Limnothálassa Liméni, lagun, Västra Grekland, 
 Límni Amvrakía, sjö, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar